Scala (italienisch für „Leiter, Treppe“) steht für:

 Scala (Programmiersprache), objektorientiert
 Scala (Film), Dokumentation von Ananta Thitanat (2022)
 FF Scala, Schriftsippe von Martin Majoor
 Renault Scala, Automodell
 Škoda Scala, Automodell
 Neue Berliner Scala, Musiktheater
 Scala, Kunstprojekt in Wuppertal, siehe Holsteiner Treppe #Kunstprojekt – Scala
 La Scala (Album), Musikalbum von Keith Jarrett (1997)
 SCALA, Kurzbezeichnung für SC Alstertal-Langenhorn, Sportverein in Hamburg

Geografie:
 Scala (Kampanien), Ort in der Provinz Salerno, Italien
 Titularbistum Scala, Italien
 La Scala, Ortsteil von San Miniato

Bauten:
 Scala (Berlin), Varieté-Bühne in Berlin
 Scala Ludwigsburg, Konzerthaus in Ludwigsburg
 Scala Wien, Theater in Wien
 Scala, ehemaliges Kino in Herford
 La Scala Cinema, Kino in Grangemouth, Schottland
 Santa Maria della Scala (Siena), Museumskomplex in Siena, Italien
 Teatro alla Scala, Opernhaus in Mailand, Italien
 Varieté Scala, Revuetheater in Essen, siehe Colosseum (Essen)

Scala ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur von Scala (1845–1909), österreichischer Ingenieur, Nationalökonom und Museumsbeamter
 Camilla Scala (* 1994), italienische Tennisspielerin
 Delia Scala (1929–2004), italienische Schauspielerin

 Flaminio Scala (1552–1624), Schauspieler, Autor und Theaterunternehmer der italienischen Renaissance
 Franco Scala (* 1937), italienischer Pianist und Klavierlehrer
 Gia Scala (1934–1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Guido Scala (1936–2001), italienischer Karikaturist
 Nevio Scala (* 1947), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Paulo von Scala (* 1979), schweizerisch-brasilianischer Badmintonspieler
 Pier Angelo della Scala, schweizerisch-italienischer Baumeister und Bildhauer der Renaissance
 Rudolf von Scala (1860–1919), österreichischer Althistoriker

Siehe auch:
 Scala & Kolacny Brothers (belgischer Mädchenchor)
 della Scala (Begriffsklärung)
 Scaliger (Della Scala, italienisches Adelsgeschlecht)
 Skala (Begriffsklärung)
 Irma Scarla (deutsche Theaterschauspielerin)